Ealdred ou Aldred est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus.

 Ealdred est roi des Hwicce aux alentours de 750-780.
 Ealdred règne sur tout ou partie de la Northumbrie vers 920.
 Ealdred est comte de Bernicie de 1020 environ à 1038.

 Ealdred est évêque de Leicester vers 840.
 Ealdred est évêque de Lindisfarne jusqu'en 968 environ.
 Ealdred est archevêque d'York de 1061 à 1069.

 Aldred le Scribe est un prêtre du , auteur de la glose en vieil anglais des Évangiles de Lindisfarne.

Anthroponyme anglo-saxon